Gandzak, comune armeno della provincia di Gegharkunik
Gandza, comune armeno della Nagorno-Karabakh
 Nome armeno della città di Ganja, in Azerbaigian
Gandzak, altro nome della città di Gazaca, in Iran